Алексе́евка — посёлок в Кошкинском районе Самарской области, входит в сельское поселение Большая Константиновка.

География 
Посёлок расположен на севере района, граничит с Новомалыклинским районом Ульяновской области.

Ближайшие населённые пункты: Ульяновка, Моховой, Старое Фейзуллово, Новый Калмаюр. 
Граничит с поселениями Ульяновской области: Вороний Куст, Новочеремшанск, Старая Тюгальбуга.

История 
Основан в начале XX века у железнодорожной ветки на посёлок Моховой, как выселки из соседних чувашских селений бывшей Ст.- Шенталинской волости.

Население 

 На 2000 г. — 45 дворов, 102 чел., все чуваши
 На 2009 г. — 35 дворов, 88 человек.

Сельское хозяйство 
Колхоз «Большевик» с центром в посёлке Алексеевка. Вошёл в состав колхоза «Родина». В настоящее время — ЗАО «Кошкинское».

Примечания 

Населённые пункты Кошкинского района